Kublai Khan steht für:

 Kublai Khan (1215–1294), mongolischer Herrscher und ab 1271 Kaiser von China
 Kublai Khan (Thrash-Metal-Band), US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Kublai Khan TX (auch Kublai Khan), US-amerikanische Hardcore-/Metalcore-Band